Archibald est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et son origine 
Archibald est un prénom masculin d'origine germanique. 

Son étymologie est ercan (« naturel, authentique, pure, noble ») et bald (« audacieux »).

Les Archibald sont fêtés le 29 mars, en mémoire d'un saint chrétien.

Variantes linguistiques 
 français : Archambeau, Archambaud, Archambaut, Archambault, Archie ;
 anglais : Archibald, Archie, Baldie ;
 allemand : Archibald ;
 espagnol : Archibaldo ;
 italien : Arcibaldo, Baldo ;
 catalan : Arxibald ;
 latin : Archibaldus.

Saints et personnalité chrétiennes 
 Archibald (), chrétien vivant en Afrique du Nord, martyrisé par Genséric, roi des Vandales ; fêté le 29 mars. 
 Archibald († 1298), évêque de Moray.

Personnalités remarquables portant ce prénom

Archibald
 Archibald Campbell
 Archibald Cox
 Archibald Joseph Cronin (1896-1981) : écrivain écossais 
 Archibald Douglas (4e comte de Douglas)
 Archibald Leach : prénom et nom réels de Cary Grant
 Archibald Reiss
 Archibald Vieux

Personnalités remarquables portant ce patronyme

Archibald 
 Jules François Archibald (1856-1919), journaliste et éditeur australien ;
 Edward Archibald (1884-1965), perchiste canadien ;
 Fred Archibald (mort en 1979), homme politique fidjien ;
 Harry Archibald (1910-1965), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Sandy Archibald (1896-1946), footballeur écossais ;
 Nate Archibald (1946- ), joueur américain de basket-ball ;
 Stephen Archibald (1959-1998), acteur écossais ;
 Samuel Archibald (1978- ), écrivain et scénariste québécois ;
 Reginald MacGregor Archibald (1910-2007), endocrinologue et délinquant sexuel américain ;
 Robert Archibald (1980-2020), joueur écossais de basket-ball ;
 John Archibald (1990- ), coureur cycliste écossais ;
 Katie Archibald (1994- ), coureuse cycliste écossaise.

Archambault 
 Hortense Archambault (née en 1970), codirectrice du Festival d'Avignon

Personnages de fiction et œuvres d’art 
 Archibald est le prénom tardivement dévoilé du capitaine Haddock, ami de Tintin dans la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, par Hergé ;
 Archibald, personnage de la série animée japonaise Candy ;
 Archibald, voyageur de l'espace, série de dessins animés hongroise ;
 Archibald, personnage de la bande dessinée La Ribambelle ;
 Archibald est le prénom de Gripsou, personnage de l'Univers des canards de Disney ;
 Archibald, bande dessinée et personnage éponyme créés par Jean Ache ;
 Oncle Archibald, personnage du fumetti Sam Bot ;
 Archibald le Koala, dessin animé ;
  Nate Archibald, personnage de la série télévisée Gossip Girl ;
  Archibald Proops, personnage de la comédie musicale Jekyll and Hyde ;
  Archibald, personnage du monde d'Archibald de l'artiste Pascal Viennet ;
 Archibald, série télévisée franco-canadienne ;
 Archibald Andrews (dit Archie), personnage de comics américain ;
  Archibald Goodwin (dit Archie), bras droit du détective new-yorkais Nero Wolfe, dans les romans de Rex Stout.
  Archibald  est un personnage du roman La Passe-miroir écrit par Christelle Dabos.
  Archibald  est un personnage incarnant le grand-père d’Arthur dans Arthur et les minimoys.
Archibald est un personnage de Game of Rôles, qui est joué par d'Az.
Archibald Von Grenier est le grand-père du Joueur du Grenier dans l'univers de la chaîne Youtube du même nom.

Toponymie 
 Bourbon-l'Archambault, ville française du Bourbonnais.

Autres usages 
 Signe d'Archibald : particularité congénitale de la main, en anatomie humaine

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom